Karl Lauterbach kan syfta på bland andra:

* Karl Lauterbach (1864–1937), tysk biolog och geograf
 Karl Lauterbach (född 1963), tysk politiker

Se även 
 Carl Lauterbach (1906–1991), tysk konstnär och konstsamlare